Joergamysj (plaats), een plaats in de Russische oblast Koergan
 Joergamysj (rivier), een rivier in de Russische oblast Koergan, waaraan de bovenstaande plaats is gelegen